Faut rigoler est une histoire de bande dessinée de Serge Gennaux et Charles Degotte, publiée pour la première fois en 1961 dans le  du journal Spirou, sous forme de mini-récit (numéroté soixante-deuxième mini-récit).

Synopsis

Publications

Liens externes 

Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1961
Histoire publiée en mini-récit